Società Sportiva Akragas Città dei Templi é um clube semi-profissional de futebol com sede em Agrigento, Itália. A equipe compete na Lega Pro.

História 
O clube foi fundado em 1939.

Ligações externas 
 Sítio oficial 

Clubes de futebol da Itália
Clubes de futebol fundados em 1939